La mosquée Verte (Yeşil Cami en turc), est une mosquée située à Bursa en Turquie. Également connue comme la mosquée de Mehmed , elle fait partie du plus grand complexe (külliye) situé sur le côté est de la province de Bursa.

Histoire

Architecture

Galerie de photos

Bibliographie 
 Pierre Loti, Constantinople - Fin de siècle et la mosquée Verte à Brousse, Amphora, Istanbul, 2007, 91 pages,

Notes et références 

Mosquée en Turquie
Bursa